Айхан — турецкая фамилия.
 Айхан, Девран (род. 1978) — турецкий футболист, полузащитник.
 Айхан, Каан (род. 1994) — турецкий футболист, центральный защитник.
 Айхан, Ялчын (род. 1982) — турецкий футболист, играющий на позиции центрального защитника.